Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 2012 este o listă cu toate țările care au cucerit medalii la Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra, în ordinea numărului total de medalii și în funcție de valoarea lor. La JO de vară din 2012 au participat 10.820 de sportivi din 204 țări, în cadrul a 304 probe sportive din 26 de sporturi. Competiția olimpică s-a desfășurat în perioada 27 iulie - 12 august 2012.

Din cele 204 de CON-uri participante, 85 au obținut cel puțin o medalie; 54 au câștigat cel puțin o medalie de aur. Sportivii din Statele Unite ale Americii au câștigat cele mai multe medalii de aur, 46, și cele mai multe în total, 104. Michael Phelps și Missy Franklin au fost sportivii cu cele mai multe medalii de aur, patru fiecare. Phelps a câștigat și cele mai multe medalii în total, șase. Bahrain, Botswana, Cipru, Gabon, Grenada (o medalie de aur), Guatemala, și Muntenegru au obținut primele medalii olimpice.  Totuși, în Jocurile precedente, sportivii muntenegreni au obținut medalii, fiind parte a Serbiei și Muntenegrului și a Iugoslaviei. Un sportiv din Serbia a câștigat prima medalie de aur pentru țară, ca CON independent. Totuși, sportivii sârbi au mai câștigat medalii când făceau parte din Serbia și Muntenegru și Iugoslavia.

Tabelul medaliilor 

Ordinea țărilor din acest tabel este în conformitate cu regulile oficiale publicate în convenția COI și cu informațiile oferite de către Comitetul Olimpic Internațional. Așadar, primele țări sunt luate în ordinea numărului de medalii de aur. Apoi, sunt luate în considerare medaliile de argint, iar mai apoi cele de bronz. Dacă scorul este egal, țările sunt ordonate alfabetic.

În probele de box, lupte, judo și taekwondo, două medalii de bronz sunt acordate la fiecare categorie de greutate. Două medalii de argint (și niciuna de bronz) au fost acordate pentru o egalitate pe locul doi atât la proba de natație 200 m masculin - liber cât și la natație 100 m masculin - fluture. Două medalii de bronz au fost acordate pentru o egalitate pe locul trei la proba de keirin masculin; trei medalii de bronz au fost acordate pentru o triplă egalitate pe locul trei la săritura în înălțime - masculin.

Pentru a sorta acest tabel după o anumită coloană, apăsați pe iconița  de lângă titlul coloanei.
Legendă
 Țara gazdă
 România
 Republica Moldova
 Schimbări în clasament

{| 
|-
|1
! scope="row" align=left| ‡
| 46 || 28 || 29 || 103
|-
| 2
! scope="row" align=left| ‡
| 38 || 28 || 22 || 88
|-bgcolor="ccccff"
| 3
! scope="row" align=left style="background-color:#ccccff"| 
| 29 || 17 || 19 || 65
|-
| 4
! scope="row" align=left| ‡
| 24 || 25 || 32 || 81
|-
| 5
! scope="row" align=left| 
| 13 || 8 || 7 || 28
|-
| 6
! scope="row" align=left| 
| 11 || 19 || 14 || 44
|-
| 7
! scope="row" align=left| 
| 11 || 11 || 12 || 34
|-
| 8
! scope="row" align=left| 
| 8 || 9 || 11 || 28
|-
| 9
! scope="row" align=left| ‡
| 8 || 4 || 6 || 18
|-
| 10
! scope="row" align=left| 
| 7 || 16 || 12 || 35
|-
| 11
! scope="row" align=left| 
| 7 || 14 || 17 || 38
|-
| 12
! scope="row" align=left| 
| 7 || 1 || 5 || 13
|-
| 13
! scope="row" align=left| 
| 6 || 6 || 8 || 20
|-
| 14
! scope="row" align=left| 
| 6 || 5 || 9 || 20
|-
| 15
! scope="row" align=left| ‡
| 6 || 2 || 5 || 13
|-
| 16
! scope="row" align=left|‡
| 5 || 3 || 7 || 15
|-
| 17
! scope="row" align=left| 
| 4 || 5 || 3 || 12
|-
| 18
! scope="row" align=left| 
| 4 || 4 || 4 || 12
|-
| 19
! scope="row" align=left| 
| 4 || 3 || 3 || 10
|-
| 20
! scope="row" align=left| 
| 4 || 0 || 2 || 6
|-
| 21
! scope="row" align=left| 
| 3 || 10 || 4 || 17
|-
| 22
! scope="row" align=left| 
| 3 || 5 || 9 || 17
|-
| 23
! scope="row" align=left| 
| 3 || 2 || 1 || 6
|-
| 24
! scope="row" align=left| 
| 3 || 1 || 3 || 7
|-
| 25
! scope="row" align=left|
| 3 || 1 || 2 || 6
|-
| 26
! scope="row" align=left| 
| 2 || 5 || 5 || 12
|- bgcolor="90ee90"
| 27
! scope="row" align=left style="background-color:#90ee90"| 
| 2 || 5 || 2 || 9
|-
| 28
! scope="row" align=left| 
| 2 || 4 || 5 || 11
|-
| 29
! scope="row" align=left| 
| 2 || 4 || 3 || 9
|-
| rowspan=2|30
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 6 || 10
|-
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 6 || 10
|-
| 32
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 33
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 0 || 4
|-
| 34
! scope="row" align=left| 
| 2 || 1 || 2 || 5
|-
| 35
! scope="row" align=left| 
| 2 || 1 || 1 || 4
|-
| 36
! scope="row" align=left| 
| 1 || 5 || 12 || 18
|-
| 37
! scope="row" align=left| 
| 1 || 4 || 3 || 8
|-
| 38
! scope="row" align=left| 
| 1 || 3 || 4 || 8
|-
| rowspan=2|39
! scope="row" align=left| 
| 1 || 3 || 3|| 7
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 3 || 3 || 7
|-
| 41
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 3 || 5
|-
| rowspan=3|42
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 2 || 4
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 2 || 4
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 45
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 46
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 47
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 3 || 4
|-
| 48
! scope="row" align=left| ‡
| 1 || 0 || 2 || 3
|-
| 49
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan=5|50
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 55
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 4 || 6
|-
| 56
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 3 || 5
|-
| 57
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 58
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 59
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| rowspan=3|60
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
| rowspan=6|63
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan=6|69
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| rowspan=4|75
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 2 || 2
|- bgcolor="FAEBD7"
! scope="row" align=left style="background-color:#FAEBD7"| 
| 0 || 0 || 2 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 2 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan=7|79
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
| 11–85 || align=left | Remaining NOCs || 107 || 139 || 191 || 437
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Total (85 de CON-uri) || 302 || 303 || 356 || 961
|}

Schimbări în clasament

Referințe

Legături externe 
 Site oficial JO 2012
 Clasamentul pe medalii

Clasamentul pe medalii
2012